Bug Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bug Island (Georgia)
 Bug Island (Maine)
 Bug Island (Minnesota)